

Miejscowości 
 Rudka – gmina w Czechach, w powiecie Brno, w kraju południowomorawskim

Białoruś 
 Rudka – wieś obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo
 Rudka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Merczyce
 Rudka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Polska 
 Wg TERYT miejscowości w Polsce jest ich 31, w tym 20 podstawowych
 Rudka – część miasta Zwierzyniec
 Rudka – część wsi Wólka Plebańska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Rudka – część wsi Bordziłówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Rudka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Rudka – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Rudka – część wsi Zawadówka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Rudka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Rudka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana
 Rudka – część wsi Rudka Starościańska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów
 Rudka – przysiółek wsi Kryszyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn
 Rudka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Rudka – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Rudka – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice
 Rudka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice
 Rudka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Rudka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Rudka – część wsi Dębowce w woj. mazowieckim w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Rudka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Rudka – wieś w  woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Rudka – część wsi Nowa Huta w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Rudka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Rudka – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Rudka
 Rudka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
 Rudka – przysiółek wsi Mydlita w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Rudka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Rudka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Rudka – przysiółek wsi Michałów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne
 Rudka – przysiółek wsi Rzewuszyce w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Rudka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Rudka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Rudka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Rosja 
Miejscowości w obwodzie kurskim:
 Rudka – wieś w rejonie kastorieńskim
 Rudka – wieś w rejonie fatieżskim
 Rudka – wieś w rejonie szczigrowskim

Ukraina 
 Rudka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Rudka-Czerwynśka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Rudka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim
 Rudka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim
 Rudka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim
 Rudka – wieś w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego
 Rudka – wieś w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego

Cieki wodne 
 Rudka – rzeka, dopływ Krzny
 Rudka – rzeka, dopływ Wełny
 Rudka – struga, dopływ Gardominki
 Rudka – struga, dopływ Odry
 Rudka – struga, dopływ Rudy
 Rudka – struga, dopływ Wieprza
 Rudka – potok w woj. podkarpackim, lewy dopływ Rady
 Rudka – potok, dopływ Starej Wisły

Inne 
 Rudka – góra w Masywie Śnieżnika w Sudetach
 Rudka – dawna osada młyńska w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski
 Rudka – przystanek kolejowy w miejscowości Rudka, w rejonie zastawieńskim, w obwodzie czerniowieckim, na Ukrainie

Zobacz też 
 Rudka Bałtowska
 Rudka Gołębska
 Rudka Kijańska
 Rudka Kozłowiecka
 Rudka Starościańska
 Rudka Łowiecka
 Rudka-Kolonia
 Rudka-Skroda
 Ruda